Жонд народовы (Народный жонд) ( — национальное правительство) — центральный коллегиальный орган повстанческой власти во время:
 Жонд народовы — польского восстаний 1830—1831
 Жонд народовы — Краковского восстания 1846 года
 Жонд народовы — польского восстания 1863—1864 годов.

История Польши